Натуральне число 445
 445 рік до нашої ери
 445 рік нашої ери